Рейс 28 может иметь следующие значения:
 Рейс 28M British Airtours
 Рейс Ж-28 Аэрофлота